Nusrat Shah kan verwijzen naar de volgende historische vorsten in Voor-Indië:

Nasiruddin Nusrat Shah van Bengalen (1519 - 1532), sultan van Bengalen;
Nasiruddin Nusrat Shah Tughluq (1394 - 1398), sultan van Delhi.